Albany puede referirse a:

 Albany, capital del estado de Nueva York.
 Albany, ciudad del estado de California.
 Albany, ciudad del estado de Georgia.
 Albany, ciudad del estado de Oregón.
 Albany, condado del estado de Nueva York. 
 Albany, condado del estado de Wyoming.
 Albany, ciudad de Australia. 
 Albany, cráter del planeta Marte.